Bufala – femmina del bufalo: italiano, indiano, africano e americano
 Bufala – nome utilizzato comunemente per un tipo di mozzarella
 Bufala – termine colloquiale per indicare una notizia falsa